Cameron Mitchell (acteur) (1918–1994) - Amerikaans acteur.
 Cameron Mitchell (Stargate) - personage uit de televisieserie Stargate SG-1.
 Cameron Mitchell (zanger) (1989) - Amerikaans singer-songwriter.

Zie ook

 Cameron Mitchell Restaurants - Amerikaanse restaurantketen met hoofdkantoor in Columbus (Ohio).